

Gallium

Gadolinium

Germanium

Liste en rapport avec la chimie